

Лісопитомник — село, Теректинський район, Західноказахстанська область

Лісопитомник — присілок, Ломоносовський район, Ленінградська область
 Лісопитомник — селище, Первомайський район, Оренбурзька область

Лісопитомник — селище, Криворізький район, Дніпропетровська область